Ба́бичев — русская фамилия. Женская форма — .

Известные носители 
 Бабичевы — русский княжеский род.

А 
 Бабичев, Алексей Васильевич (1887—1963) — советский художник, скульптор, график, живописец, теоретик конструктивизма, педагог.
 Бабичев, Андрей Кондратьевич (1797—1859) — русский юрист, преподаватель.
 Бабичев, Аполлон Ксенофонтович (1874—1937) — псаломщик, новомученик.

В 
 Бабичев, Виктор Алексеевич (1916—1980) — старшина, Герой Советского Союза.
 
 Бабичев, Владислав Анатольевич (род. 1981) — российский волейболист.

И 
 Бабичев, Иван Ильич (род. 1946) — российский генерал-полковник.
 Бабичев, Иван Филаретович (1872—1952) — российский офицер, авантюрист, переселившийся в Эфиопию (Абиссинию). 
 Бабичев, Игорь Викторович (род. 1960) — депутат ГД РФ второго созыва.

М 
 Бабичев, Максим Николаевич (род. 1986) — белорусский гандболист.
 Бабичев, Михаил Анатольевич (род. 1995) — белорусский футболист.

П, С, Ф, Ю 
 Бабичев, Пётр Алексеевич (1922—1993) — Герой Советского Союза.
 Бабичев, Роман Данилович (род. 1957) — инженер-экономист, коллекционер живописи.
 Бабичев, Сергей Иванович (1924—1975) — первый секретарь Марьяновского райкома КПСС, Омская область, Герой Социалистического Труда.
 Бабичев, Фёдор Семёнович (1917—2000) — советский украинский химик-органик, академик.
 Бабичев, Юрий Николаевич (1903—1962) — театральный художник.



Топоним 
 Бабичев — хутор, Алексеевский район, Белгородская область

См. также 
 
 Бабичефф, Мишка

Примечания